Черноточечные моли  — подсемейство молевидных бабочек из семейства Elachistidae. Некоторые систематики помещают его в семейства Oecophoridae или Depressariidae. Ранее рассматривалось как самостоятельное семейство Ethmiidae.

Описание 
Небольшие бабочки с размахом крыльев от 12 до 36 мм. Глазки отсутствуют, фасеточные глаза относительно крупные. Максиллярные щупики состоят из 1—4 члеников, рудиментарные, а хоботок может быть редуцированным. Лабиальные щупики длинные.
Ярко окрашенные гусеницы ведут полуоткрытый образ жизни, обгрызают цветки и листья растений из семейств бурачниковых и лютиковых.

Ареал 
Встречаются почти во всех частях света, но главным образом, в степных, полупустынных и горных районах южной Палеарктики. Известно более 200 видов, в Палеарктике два рода и около 100 видов.

Роды 
 Agrioceros
 Anesychia
 Azinis
 Babaiaxa
 Betroka
 Ceratophysetis
 Chrysethmia
 Cyrictodes
 Dasyethmia
 Disthymnia
 Erysiptila
 Ethmia (Ethmia blaineorum)
 Macrocirca
 Psecadia
 Pseudethmia
 Sphecodora
 Tamarrha
 Theoxenia

Примечания

Литература 
 Savela, Markku (2003). Markku Savela’s Lepidoptera and some other life forms — Ethmiinae. Version of 2003-DEC-29. Проверено 21 апреля 2010.

Ссылки 
 Черноточечные моли (Ethmiidae) Омской области.

Черноточечные моли
Подсемейства насекомых